H45 ou H-45 peut faire référence à :
 Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ; 
 Hamilton H-45, un avion de transport de passagers américain ;
 HMS Acheron (H45), un destroyer de classe A de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres